Sésostris est la forme grecque du nom de quatre pharaons des  et s du Moyen Empire et de plusieurs dignitaires de la même époque. Le nom égyptien, Sénousert (ou Sénousret), signifie « celui de la déesse Ousert » (le nom la déesse Ousert est écrit en tête de son nom par antéposition honorifique). Il entrait dans la composition de la titulature royale en tant que nom de Sa-Rê ou nomen.

Les Sésostris 
 Sésostris, prêtre à Thèbes, grand-père du suivant,
  (-1964 à -1919),
  (-1881 à -1873),
  (-1872 à -1854),
  roi de la .
 Sésostris, vizir sous  et .

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (4414) Sésostris (désignation internationale : 4414 Sesostris) est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Sesostris est un genre d'opilions laniatores, de la famille des Assamiidae.
 Parides sesostris est une espèce de papillons, de la famille des Papilionidae (sous-famille des Papilioninae).

Prénom 
 Sesostris Vitullo (1899-1953) est un sculpteur argentin, établi en France.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
XIIe dynastie égyptienne
Éponyme d'un objet céleste